Les championnats du monde de tennis de table 2013 ont eu lieu à Paris en France du 13 au . Cinq épreuves de tennis de table figurent au programme, deux masculines, deux féminines et une mixte. La compétition se déroule au Palais omnisports de Paris-Bercy.

Informations générales
La Fédération française de tennis de table a choisi d'organiser ces championnats du monde afin de garder les acquis et les compétences de l'organisation des championnats du monde en 2003.
Le budget de l'organisation avoisinerait les 6 millions d'euros et le déficit serait d'environ .

Liste des épreuves 

 Simple masculin 
 Simple féminin 
 Double masculin 
 Double féminin 
 Double mixte

Tableau des médailles

Tableau final simple messieurs

Tableau final simple dames

Tableau final double messieurs

Tableau final double dames

Tableau final double mixte

Résultats

Notes et références

Voir aussi 

 Championnats du monde de tennis de table

2013
Tennis de table
Tennis de table 2013
Monde 2013
Monde 2013
Monde
Sport à Paris en 2013
Sport en mai 2013